Die Fußball-Militärweltmeisterschaft ist ein seit 1946 ausgetragener und seit 1949 vom Conseil International du Sport Militaire (CISM) organisierter Fußballwettbewerb für Nationalmannschaften der nationalen Streitkräfte. Die offiziellen Bezeichnungen lauten CISM World Football Trophy und CISM Women's World Football Cup. Der Wettbewerb startete zunächst für Männer und wird seit 2016 auch unter Frauen ausgetragen.

Geschichte 
Von 1946 bis 1969 fand der Männerwettbewerb jährlich statt, ab 1972 mit wenigen Ausnahmen alle zwei Jahre. Seinen Höhepunkt bezüglich der Teilnehmerzahl erreichte das Männerturnier zwischen Mitte der 1960er und Ende der 1970er Jahre. Mit Einführung der im Vier-Jahres-Rhythmus stattfindenden, polysportiven Militärweltspiele (1995) wurde das Fußballturnier in diese Spiele integriert; darüber hinaus gab es aber bis 2005 noch weitere eigenständige Weltmeisterschaften. Von 2001 bis 2005 war der Name World Military Cup (Welt-Militär-Cup).

Seit 2013 wird parallel zu dem Fußball-Wettbewerb der Militärweltspiele im Vier-Jahres-Rhythmus die CISM World Football Trophy ausgetragen. So ist das heutige System mit dem Profifußball vergleichbar, bei dem der Weltmeister alle vier Jahre bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft ermittelt wird und der Gewinner des olympischen Fußball-Turniers die Goldmedaille erhält. Deshalb zählen seit 2013 die Goldmedaillen-Gewinner der Militärweltspiele nicht mehr als Fußball-Militärweltmeister, sondern nur der Gewinner der CISM World Football Trophy. 

2001 wurde zusätzlich auch eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft, die World Military Women’s Championship, eingeführt, die ab 2007 ebenfalls in die Militärweltspiele integriert, aber danach auch weiterhin separat ausgetragen wurde. 2016 wurde der erste CISM Women’s World Football Cup ausgetragen, womit das System fortan das gleiche ist, wie bei den Männern. Die offiziellen Weltmeisterinnen ab 2016 sind also die jeweiligen Gewinner des CISM Women's World Football Cup.

Die Turniere im Überblick 
n.a. = nicht ausgetragen, n.b. = nicht bekannt; n. V. = nach Verlängerung, i. E. = im Elfmeterschießen

Männer

Frauen

Ranglisten 
Für eine Platzierung unter den vier turnierbesten Mannschaften werden 4 Punkte für den Sieger, 3 für den Zweiten, 2 für den Dritten und 1 Punkt für den Vierten vergeben.

Die Tabelle „Männer (Insgesamt)“ zeigt den Stand aller ausgetragenen Weltmeisterschaften. Die Tabelle „Männer“ hingegen, die von der CISM offizielle ins Leben gerufene, organisierte und ausgetragene Weltmeisterschaften seit der ersten dieser Art im Jahr 2013

Weblinks 
 CISM-Webseite
 Seite der RSSSF zum Männerwettbewerb
 Seite der RSSSF zum Frauenwettbewerb

Einzelnachweise 

Militarweltmeisterschaft
Militärsportveranstaltung
Erstveranstaltung 1946